Timo Susi, finski hokejist, * 25. januar 1959, Kouvola, Finska.

Susi je v finski ligi igral za klube KooKoo Kouvola, Tappara Tampere in Olympiajoukkue. Od tega štirinajst sezon za klub Tappara Tampere, s katerim je osvojil šest naslovov finskega državnega prvaka, v sezonah 1978/79, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1986/87 in 1987/88. V klubu so tudi upokojili njegov dres s številko 10. Skupno je v prvi finski ligi odigral 552 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 295 golov in 245 podaj, ter 91 tekem končnice, na katerih je dosegel 38 golov in 50 podaj.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, in šestih svetovnih prvenstvih. Za reprezentanco je skupno odigral 148 tekem. Leta 2000 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. 

Tudi njegov sin Atte je hokejist.

Pregled kariere

|-
| KooKoo Kouvola
| Finska 2. liga
| 74/75
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooKoo Kouvola
| Finska 2. liga
| 75/76
|
| 36
| 12
| 7
| 19
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooKoo Kouvola
| Finska 2. liga
| 76/77
|
| 36
| 20
| 14
| 34
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooKoo Kouvola
| Finska 2. liga
| 77/78
|
| 35
| 24
| 18
| 42
|
| 77
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 6
| 7
| 3
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 17
| 7
| 24
|
| 18
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 15
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 79/80
|
| 36
| 23
| 6
| 29
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 80/81
|
| 35
| 22
| 9
| 31
|
| 30
|
| 8
| 4
| 5
| 9
|
| 6
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 81/82
|
| 36
| 24
| 18
| 42
|
| 34
|
| 11
| 2
| 6
| 8
|
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 82/83
|
| 36
| 20
| 21
| 41
|
| 28
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 83/84
|
| 37
| 24
| 16
| 40
|
| 33
|
| 9
| 5
| 4
| 9
|
| 8
|-
| Olympiajoukkue
| Finska liga
| 83/84
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 84/85
|
| 35
| 28
| 17
| 45
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 85/86
|
| 36
| 19
| 20
| 39
|
| 14
|
| 8
| 5
| 7
| 12
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 2
| 4
| 6
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 22
| 29
| 51
| +8
| 24
|
| 9
| 7
| 4
| 11
| +9
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 2
| 3
| 5
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 40
| 23
| 22
| 45
|
| 12
|
| 10
| 6
| 9
| 15
|
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 2
| 6
| 8
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 88/89
|
| 44
| 32
| 30
| 62
|
| 18
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| -7
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 89/90
|
| 44
| 18
| 25
| 43
| +18
| 16
|
| 7
| 3
| 7
| 10
| -2
| 6
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 16
| 17
| 33
| -13
| 20
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 91/92
|
| 42
| 5
| 3
| 8
| -18
| 10
|
| 4
| 5
| 2
| 7
| +3
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 732
| bgcolor="#7FFF00" | 365
| bgcolor="#7FFF00" | 302
| bgcolor="#7FFF00" | 667
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 477
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 59
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti KooKoo Kouvola
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Olympiajoukkue
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih